Muhri ist der Familienname folgender Personen:

Franz Muhri (1924–2001), österreichischer Politiker (KPÖ)
Renate Muhri (* 1951), deutsche Schauspielerin